Corcos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Corcos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Corcos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar